Emmi keresztnév, az Emma önállósult beceneve
 Emmi, az Emberi Erőforrások Minisztériuma rövidítése